Reper (geodezja)
 Reper roboczy
 Reper (matematyka)